Ja, Jolan – trzydziesty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Yves Sente (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 2007 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 2007 roku Egmont Polska.

Streszczenie 
Jolan wyruszył na służbę do istoty z Międzyświata – półboga Manthora. Wypełnił przy tym swą rzetelnie złożoną obietnicę oddania się w jego usługi w zamian za zwrócenie życia Thorgalowi. W drodze do pałacu Manthroga, Jolana czekało szereg prób i wyzwań, w których musiał posłużyć się bystrością umysłu, charakterem oraz nadanymi wskazówkami. Młodzieniec podczas przeprawy przez nieprzebytą puszczę spotkał również innych wybrańców dążących do inicjacji: egoistycznego i krnąbrnego diuka - Arlaca, przezornego i oddanego kuternogę - Draye'a, buntowniczą akrobatkę - Ingvildę oraz kierującą się własnymi zasadami - Xię. Aaricia tymczasem, w trosce o syna, udała się do wioskowej wieszczki, Mahary, by dowiedzieć się więcej o tajemniczej przeszłości Manthora, której nie przedstawił jej do końca Vigrid. Na miejscu poznała historię Kahaniela, parającego się czerwoną magią. Uwiódł on jedną z boginek, by zyskać wiedzę magiczną równą bogom. Został pokarany przez samego Odyna za związanie się z istotą nieśmiertelną i uwięziony w kamieniu. Owocem miłości Kahaniela i Vilnii był właśnie Manthor. Po wydostaniu się ze swego więzienia, mistrz czerwonej magii miał tylko dobę, aby związać się z inną kobietą i by uczynić przygotowania do odrodzenia w pierwszym męskim potomku, skoro tylko ukończy on dziesięć lat. Tak więc Olgawa urodziła Kriss De Valnor, która po późniejszym związaniu się z Thorgalem wydała na świat Aniela. Jolanowi ostatecznie udało się poprawnie zinterpretować intencje Manthora i dotrzeć bezpiecznie wraz z towarzyszami do jego pałacu.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Thorgal – dziecko stanu wojennego

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego